Sophiina volba má více významů:

 Sophiina volba – román napsaný Williamem Styronem
 Sophiina volba (film) – americký film režiséra Alana J. Pakuly natočený na námět románu s Meryl Streepovou v hlavní roli
 Sophiina volba (opera) – na námět románu napsaná Nicholasem Mawem